Primer (genetica), een stukje DNA of RNA dat dienstdoet als startpunt bij PCR
 Primer (film), een sciencefictionfilm van Shane Carruth
 Primer (make-up)
 Grondverf, is een eerste laag op een ondergrond